Stassen ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Stassen, belgischer Regisseur und Filmproduzent
 Franz Stassen (1869–1949), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Glen Stassen (1936–2014), US-amerikanischer Theologe und Ethiker
 Harold Stassen (1907–2001), von 1939 bis 1943 25. Gouverneur von Minnesota
 Jean-Philippe Stassen, belgischer Comicautor
 Laurence Stassen (* 1971), niederländische Politikerin
 Lorenz Stassen (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Melanie Ortner-Stassen (* 1981), österreichische Musicaldarstellerin
 Peter Stassen (* 1978), belgischer Schauspieler

en:Stassen